Eliminacje strefy CSV do Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Kobiet 2010 odbywających się we Japonii. Składają się one z dwóch rund. Na mistrzostwa awansuje 2 reprezentacje narodowe.

Pierwsza runda kwalifikacyjna

Grupa A –  Buenos Aires

Tabela

Legenda: Poz. – pozycja, Pkt – liczba punktów, M – liczba meczów, Z – mecze wygrane, P – mecze przegrane, zdob. – małe punkty zdobyte, str. – małe punkty stracone, wyg. – sety wygrane, prz. – sety przegrane

Wyniki

Druga runda kwalifikacyjna

Grupa B – Belo Horizonte 
Tabela

Legenda: Poz. – pozycja, Pkt – liczba punktów, M – liczba meczów, Z – mecze wygrane, P – mecze przegrane, zdob. – małe punkty zdobyte, str. – małe punkty stracone, wyg. – sety wygrane, prz. – sety przegrane

Wyniki

2009 w piłce siatkowej
Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Kobiet 2010